Die Abkürzung PPO steht für:

 Polyphenylenoxid
 Proximal Policy Optimization, ein Reinforcement Learning Algorithmus
 2,5-Diphenyloxazol, ein Luminophor
 das Enzym Protoporphyrinogen-Oxidase
 das Enzym Polyphenoloxidase
 im Schweizer Hochschulwesen die Prüfungs- und Promotionsordnung
 einen Typ polnischer Mautstellen (punkty poboru opłat).
 Personal Protection Officer, Personenschützer des Metropolitan Police Service

PPO